Fincastle désigne :

 Fincastle, une ville située dans le Kentucky ;
 Fincastle, une ville située en Virginie.

Homonymie de localités aux États-Unis